Rajd San Remo 1986 - Rajd Włoch (28. Rallye Sanremo) – 28 Rajd San Remo rozgrywany we Włoszech w dniach 13-17 października. Była to jedenasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1986. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Bazą rajdu było miasto San Remo.

Zespół Peugeota został zdyskwalifikowany z rajdu za nielegalne elementy aerodynamiczne w swoich Peugeotach 205 GTI, po odwołaniu, FISA postanowiło wykreślić imprezę i jej wyniki z kalendarza WRC w roku 1986.

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 11 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

San Remo
1986
1986 we Włoszech